Pföhler ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Pföhler (* 1958), deutscher Politiker (CDU)
 Wolfgang Pföhler (* 1953), deutscher Politiker (CDU) und Manager